Drill kan  avse:

 Drill (djur) – en markattartad utrotningshotad apa som lever bland annat i Kamerun och Nigeria
 Drill (exercis) – inom krigsväsen en form av exercis
 Drillkultur – på 1700-talet inom jordbruket ett sätt att bruka åkerjorden
 Drill (musikgenre) – subgenre inom hiphop, besläktad med trap
 Drill (musik) – en term inom musik
 Drill (dans) – en gymnastik- eller dansart/sport som utövas med olika redskap
 Drill (tyg) – ett tyg
 Drill (EP) – en EP av Radiohead